Meigne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Meigné, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Meigné-le-Vicomte, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire,